Berengaria av Portugal, i Danmark kallad Bengjerd, född 1194, död 27 mars eller 1 april 1221, var Danmarks drottning 1214-1221, gift med kung Valdemar Sejr av Danmark. Hon var dotter till kung Sancho I av Portugal (Huset Burgund) och Dulce av Aragonien.

Biografi
Hon följde möjligen med sin bror prins Ferdinand till det franska hovet 1211, där den franska kungen arrangerade hennes brors äktenskap med grevinnan av Flandern. Hennes bror Ferdinand arrangerade Berengarias äktenskap med Valdemar Sejr för att ansluta Danmark till den allians han 1213 slutit med England mot Frankrike. Bröllopet ägde rum 1214. Det var möjligen genom Berengarias inflytande som Valdemar arrangerade äktenskapet mellan sin son och Berengarias brorsdotter Eleonora 1229. Hennes krona omtalas 1225 och hon är därmed den första danska drottning som kan bekräftas ha burit en krona. 

Hon uppges ha avlidit i barnsäng. Hon begravdes i Skt. Bendts Kirke i Ringsted. Hennes skelett återfanns 1855.

Eftermäle 
Gamla folkballader beskriver hur drottning Dagmar bönföll maken att inte gifta om sig med Berengaria, och förutsåg att Berengarias söner skulle störa freden genom tronstrider i Danmark. Berengaria beskrivs som mörk, vacker och hårdhjärtad och blev impopulär i Danmark. I den danska mytologiska historien (upptecknad på 1500-talet) har Valdemars två drottningar spelat en viktig roll som två motsatser: Dagmar som den fromma, mjuka idealhustrun och Berengaria som hård, ond, girig och självisk.

Galleri

Källor 
  
    Dansk Kvindebiografisk Leksikon

Danmarks drottningar
Födda 1194
Avlidna 1221
Kvinnor
Portugisiska prinsessor
Huset Burgund
Personer i Danmark under 1200-talet